Рагби клуб Рудар (Зеница)
 Рагби клуб Рудар (Станари)